

Богослово — село, Богородський міський округ, Московська область
 Богослово — присілок, Щолковський міський округ, Московська область